Дейтонские соглашения (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, , , , ) — соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласовано 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо), подписано 14 декабря 1995 года в Париже президентом Боснии и Герцеговины Алиёй Изетбеговичем, президентом Югославии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом.

Инициатива США 

Мирные переговоры проходили при активном участии США, которые предложили создание боснийско-хорватской федерации. Договор о прекращении Хорватско-боснийского конфликта и создании Федерации Боснии и Герцеговины был подписан в Вашингтоне и Вене в марте 1994 года премьер-министром Республики Босния и Герцеговина Харисом Силайджичем, министром иностранных дел Хорватии Мате Граничем и президентом Герцег-Босны Крешимиром Зубаком. Боснийские сербы отказались присоединиться к этому договору.

Непосредственно перед подписанием Дейтонского соглашения, в августе-сентябре 1995 года авиация НАТО провела воздушную операцию «Обдуманная сила» против боснийских сербов, которая сыграла роль в остановке сербского наступления и некотором изменении военной ситуации в пользу боснийско-хорватских сил.

Переговоры в Дейтоне шли при участии стран-гарантов: США, России, Германии, Великобритании и Франции.

Содержание 

Соглашение состояло из общей части и одиннадцати приложений. На территорию Республики Босния и Герцеговина вводился контингент войск НАТО (IFOR) — 60 тысяч солдат, половина из которых — американцы.

Предусматривалось, что государство Босния и Герцеговина должно состоять из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Столицей осталось Сараево. Житель Республики Босния и Герцеговина мог быть гражданином как объединённой республики, так и одного из двух образований. Сербы получили 49 % территории, боснийцы и хорваты — 51 %.

Горажде отходило боснийцам, оно соединялось с Сараево коридором, который контролировали международные силы. Сараево и прилегающие к нему сербские районы переходили в боснийскую часть. Точное прохождение границы внутри района Брчко должна была определить Арбитражная комиссия.

Соглашение запретило обвинённым Международным трибуналом по бывшей Югославии занимать государственные должности на территории Республики Босния и Герцеговина. Таким образом от власти были отстранены Радован Караджич, Ратко Младич, Дарио Кордич и другие лидеры боснийских сербов и хорватов.

Функции главы государства передавались Президиуму, состоящему из трёх человек — по одному от каждого народа.

Законодательная власть должна была принадлежать Парламентской скупщине, состоящей из Палаты народов и Палаты представителей. Треть депутатов избирается от Республики Сербской, две трети — от Федерации Боснии и Герцеговины. При этом вводилось «вето народа»: если большинство депутатов, избранных от одного из трёх народов, голосовали против того или иного предложения, оно считалось отвергнутым, несмотря на позицию других двух народов.

В целом, полномочия центральных властей, по соглашению, были весьма ограниченными. Реальная власть передавалась органам Федерации и Республики Сербской. Вся система должна была работать под наблюдением Верховного представителя по Боснии и Герцеговине.

Современный статус 
Дейтонские соглашения заложили основу конституционного устройства Боснии и Герцеговины, которое сохраняется до сегодняшнего дня. До восстановления взаимного доверия между тремя народами её отмена затруднительна. В последние годы западные страны более активно призывают к пересмотру Дейтонской системы и введению традиционной конституции. Этот план, в частности, позволил бы ускорить сближение Боснии и Герцеговины с Европейским союзом.

Округ Брчко и нарушение Дейтонских соглашений 

Статья 5 Приложения 2 Дейтонского соглашения гласит, что третейский суд в лице 3 судей должен в обозначенные сроки определить точную границу между Республикой Сербской и Федерацией Боснии и Герцеговины в её спорной части, проходящей через округ Брчко, который к тому времени уже был разделён на сербскую (48 %, включая город Брчко) и боснийско-хорватскую (52 %) части.

Вместо этого суд вынес решение, в котором сохранил округ Брчко в виде единой административной единицы в составе Боснии и Герцеговины, наделил его статусом автономии и таким образом фактически исключил его из состава как Федерации Боснии и Герцеговины, так и Республики Сербской. При этом Республика Сербская потеряла непрерывность своих территорий, а Федерация получила коридор для доступа к своим северным анклавам напрямую и через территорию Хорватии.

См. также 
 Война в Боснии и Герцеговине
 Хорватско-боснийский конфликт
 Грацское соглашение
 Вашингтонское соглашение

Примечания

Литература 

 
 
 Caplan, R., 2000. Assessing the Dayton Accord: The structural weaknesses of the general framework agreement for peace in Bosnia and Herzegovina. Diplomacy and Statecraft, 11(2), pp. 213—232.
 
 
 Daalder, I.H., 2014. Getting to Dayton: the making of America’s Bosnia policy. Brookings Institution Press.
 
 Goodby, J.E., 1996. When war won out: Bosnian peace plans before Dayton. International Negotiation, 1(3), pp. 501—523.
 
 Parish, M., 2007. The Demise of the Dayton protectorate. Inside the Bosnian Crisis: Documents and Analysis. Journal of Intervention and Statebuilding, 1, pp. 11-23.

Ссылки 

 Office of the High Representative and EU Special Representative: The General Framework Agreement
 "Балканы — ахиллесова пята евро-атлантической безопасности — А.Абашидзе, А.Солнцев, статья из журнала «Обозреватель», № 8 за 2010 год
 The Dayton Agreements: A Breakthrough for Peace and Justice?, a Symposium at the European Journal of International Law
 Bosnia: a single country or an apple of discord?, Bosnian Institute, 12 May 2006

Международные договоры Боснии и Герцеговины
Боснийская война
Перемирия
1995 год в Боснии и Герцеговине
1995 год в Хорватии
События 14 декабря
Декабрь 1995 года
1995 год в политике
1995 год в Югославии
1995 год в Огайо
Дейтон